Кардвел има више значења:
 Кардвел (Монтана)
 Кардвел (Мисури)